Интегрирование тригонометрической функции секанса было предметом одной из «нерешённых задач середины семнадцатого века», которая была решена в 1668 году Джеймсом Грегори. В 1599 году Эдвард Райт оценил интеграл с помощью численных методов — то, что мы сегодня называем Римановыми суммами. Он нашёл решение для целей картографии — а именно, для построения точных проекций Меркатора. В 1640-х годах Генри Бонд, преподаватель навигации, геодезической съёмки и других математических дисциплин, сравнил таблицы значений интеграла от секанса, составленные Райтом с помощью численных методов, с таблицами логарифмов от тангенса, и гипотетически заключил, что

 

Эта гипотеза получила широкую известность. Исаак Ньютон упоминает о ней в своих письмах в 1665 году.

Хотя Грегори доказал гипотезу Бонда в 1668 году в своих Exercitationes Geometricae, Исаак Барроу в 1670 году в Geometrical Lectures решил задачу более изящным методом. Его решение было самым ранним случаем использования разложения дробей при интегрировании. В соответствии с принятыми в наше время обозначениями, решение Барроу начинается так:

 

Это упрощает задачу нахождения первообразных рациональных функций за счёт использования разложения дробей.
Дальнейшее решение задачи выглядит следующим образом:

 

И в конечном счёте, выполнив обратную замену  возвращаемся к функции от переменной . Окончательно интеграл может быть записан в следующих эквивалентных формах:
 

Здесь через  обозначен ламбертиан — функция, обратная функции Гудермана. Меркаторская проекция сферы на плоскость описывается именно этой функцией, дающей зависимость вертикальной координаты  точки-проекции от географической широты  точки-прообраза: .
   
Интеграл может быть также взят с помощью универсальной тригонометрической подстановки, но в этом случае решение будет выглядеть несколько сложнее, чем то, которое приведено выше.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Rickey and Tuchinsky’s paper on the history of this integral

Интегральное исчисление
История математики